Die K5 League Gwangju 2022 war die zweite Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 27. März und endete am 18. September 2022. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele. Vorjahresstaffelsieger war Gwangju Hyochang FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Relegation zur K5 League Gwangju 2023 
Der 5. Platzierte der K5 League Gwangju 2022 spielt in der Relegation zur K5 League Gwangju 2023 gegen den Erstplatzierten der K6 League Gwangju 2022. Das Relegationsspiel fand am 22. Oktober statt. 

|}
Anmerkung: Damit hält Gwangju Via FV die Spielklasse und tritt nächste Saison in der K5 League Gwangju 2023 an.

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Gwangju 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022